El término control puede referirse:

Ciencia y tecnología

Ciencia 
 al control, en un experimento científico, la prueba destinada a comprobar su buen desarrollo;
 al grupo de control, en ensayos clínicos, el que recibe un placebo o al que se le aplica una condición distinta a la experimental, para estudiar su comportamiento diferencial.

Tecnología 
 al control de estabilidad, de un automóvil;
 al control de tracción, de un automóvil;
 al control de videojuego, de un videojuego;
 al control bibliográfico.

Ciencias políticas y sociales 
 al control político;
 al control social;
 al control de armas;
 al control de precios.

Ciencias de la vida y de la salud 
 al control biológico;
 al control mental;
 al control de la población;
 al control de la eyaculación;
 al control de acceso;
 al control cognitivo;
 al control del estrés.

Tránsito y tráfico terrestre y aéreo 
 al control de tránsito;
 al control del tráfico aéreo;
 a la torre de control.

Producción y control de calidad 
 al control de calidad;
 al control estadístico de procesos;
 al sistema de control.

Electrónica e informática 
 a la tecla Control de los teclados informáticos;
 al control remoto, un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota (o telemando) sobre una máquina;
 a la unidad de control de una computadora.

Cine y televisión
 a Control, capítulo de la serie House M. D. emitido por primera vez en marzo de 2005;

 a Control (2007), película dirigida por Anton Corbijn.

Música 
Álbumes
 a Control, álbum de Janet Jackson, de 1986;
 a Control, álbum de Abandon, del 2011;

Canciones
 a Control, canción de Garbage, del 2012;
 a "Control", canción de Metro Station, del 2007;
 a "Control", canción de Puddle of Mudd, del 2001;

Administración y empresas 
 al control, la serie de medidas necesarias para verificar todo procedimiento administrativo;

Enlaces externos